Unalga (Isole Fox)
Unalga (Isole Delarof)